A Praia de Paramana está localizada na parte central da ilha dos Frades, Salvador, Bahia. Apresenta um trecho de Mata Atlântica bastante preservada onde há presença de animais em extinção. Possui um pequeno vilarejo, conhecido pelo mesmo nome, com casas de pescadores nativos e veranistas. É propícia à prática da pesca, do mergulho e de outros esportes náuticos, apresenta, na maré baixa, piscinas naturais, em função da presença de recifes.

Para chegar a Praia de Paramana, assim como todas as outras praias da Ilha dos Frades, é necessário o uso de embarcações que saem do município de Madre de Deus.

Durante os períodos de chuva, a água acumulada nas partes mais altas da ilha escorrem em direção ao mar, durante esse trajeto encontram pedras e barrancos que dão, as águas, o formato de cachoeiras. São quedas d`água temporárias, não cachoeiras como muitos confundem.

Ver também 
 Lista de praias da Bahia

Paramana
Ilha dos Frades